Con Flint puede referirse a:

 Flint (Míchigan), un municipio del estado de Míchigan, Estados Unidos.
 Flint (Mother 3), padre del protagonista, Lucas, de dicho juego.
 Our Man Flint, película estadounidense conocida en español como Flint peligro supremo o Flint, agente secreto.
 Flint (Jaycen), un personaje Inhumano de Marvel.
 Flint (banda), grupo de musical de punk rock.
 Flint (Flintshire), localidad de Gales.